Косжан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Косжан — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Косжан — село в Амангельдинском районе Костанайской области.